Im Tobel ist der Name folgender Orte:

 Im Tobel (Deggenhausertal), Ortsteil von Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Im Tobel (Gemeinde Traismauer), Ortsteil von Traismauer, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich